Алекса́ндр Шевелёв:
 Шевелёв, Александр Александрович (1934—1992) — русский поэт.
 Шевелёв, Александр Иванович (1919—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Шевелёв, Александр Сергеевич (род. 1936) — чемпион мира по фехтованию, тренер, педагог и организатор спорта.